Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Емілі Луа.

Єлена Янкович виграла титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 7–6(11–9), 5–7, 6–3.

Сітка

Сіяні гравчині

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

WTA Auckland Open
2007